Наливкин — русская фамилия.

Известные носители 
 Наливкин, Василий Дмитриевич (1915—2000) — советский и российский учёный-геолог, член-корреспондент РАН, сын Д. В. Наливкина.
 Наливкин, Виталий Иванович — сатирический вымышленный персонаж скетч-шоу, «народный депутат» города Уссурийска.
 Наливкин, Владимир Петрович (1852—1918) — русский этнограф, депутат II Государственной думы Российской империи.
 Наливкин, Дмитрий Васильевич (1889—1982) — советский геолог и палеонтолог, академик АН СССР.
 Наливкин, Фёдор Никитич (ум. 1868) — московский адвокат, автор нескольких книг и мемуаров, а также «Юридической библиотеки».

Примечания